Contea di Chambers o Chambers County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Chambers – Alabama
Contea di Chambers – Texas